Amance (Aube)
 Amance (Haute-Saône)
 Amance (Meurthe-et-Moselle)

Desambiguações de topônimos